Никола́й Леони́дович Сло́нимский ( — Николас Слонимски; 15 (27).04.1894, Санкт-Петербург, Российская империя — 25.12.1995, Лос-Анджелес, США) — российский и американский музыковед, дирижёр, лексикограф, композитор.

Биографическая справка

В России 
Родился в Санкт-Петербурге, третьим из пятерых детей в известной еврейской семье. Отец — экономист, публицист Леонид (Людвиг) Зиновьевич Слонимский, мать — Фаина Афанасьевна Венгерова. Внук (по отцовской линии) видного еврейского издателя, литератора (на иврите), популяризатора науки, математика и изобретателя Хаим-Зелика (Зиновия Яковлевича) Слонимского и (по материнской линии) немецкой еврейской писательницы Паулины Юлиевны Венгеровой (Эпштейн) (1833, Бобруйск Минской губернии — 1916, Минск), автора известных мемуаров «Записки бабушки: Картины из истории культуры русских евреев в XIX столетии» (1908—1910, Берлин). Брат писателя Михаила Слонимского, дядя композитора Сергея Слонимского, двоюродный брат польского поэта Антония Слонимского.

Первой учительницей музыки Слонимского была его тетя, Изабелла (Изабель) Венгерова. В возрасте 14 лет поступил в Петербургскую консерваторию, учился и в Петербургском университете (физика, астрономия, математика), брал частные уроки композиции у профессора Василия Калафати.
Был секретарем Религиозно-философского общества Петербурга, основанного Дмитрием Мережковским, Зинаидой Гиппиус и Дмитрием Философовым.

В годы Первой мировой войны призван в армию, откомандирован в музыкальную команду Преображенского полка. В 1918 году, будучи уже лицом гражданским, отправлен из Петрограда в Киев «с целью организации концертов на Украине». Работал в Киевской консерватории. В 1919 году переехал в Ялту.

В Европе 
В 1920 отправился пароходом в Константинополь, работал пианистом в русском ресторане. Впервые опубликовал фортепианную пьесу — вальс «Босфор» (Valse Bosphore).

В конце 1921 года перебрался в Париж. Служил секретарем дирижёра Сергея Кусевицкого и пианистом-иллюстратором при домашней работе дирижёра над партитурой, сотрудничал также с труппой Сергея Дягилева.

В США 
С 1923 года — в США, в оперной труппе при Истменовской музыкальной школе в Рочестере, штат Нью-Йорк. Труппа была создана на деньги филантропа Джорджа Истмена русским певцом Владимиром Розингом. Здесь Слонимский работал вместе с режиссёром Рубеном Мамуляном и сценографом Полом Хорганом, здесь же получил первые уроки дирижирования у Альберта Коутса, приглашенного работать с труппой.

С 1925 года вернулся к сотрудничеству с Кусевицким, переехавшим в США и работавшим с Бостонским симфоническим оркестром, с ним же посещал Париж. Работал у него до 1927 года.

Позже организовал Бостонский камерный оркестр и руководил им, в 1929 году стал дирижёром студенческого оркестра Гарвардского университета «Пиэриэн содэлити» («Pierian Sodality»). Пропагандировал современную музыку: Чарльза Айвза, Генри Кауэлла, Эдгара Вареза, Карла Раглса, Аарона Копленда, Игоря Стравинского, Белы Бартока, Дариюса Мийо и других. Был знаком лично с большинством названных — и со многими другими — композиторами. Гастролировал в 1931—1933 годах как дирижёр на Кубе (Гавана) и в Европе (Париж, Берлин, Будапешт).

Слонимский осуществил мировую премьеру симфонической сюиты Чарльза Айвза «Three Places in New England» («Три уголка Новой Англии», «Три места (селения) в Новой Англии») в специально созданной по этому случаю авторской версии для камерного оркестра. Исполнение состоялось в нью-йоркском Таун-холле 10 января 1931 года, позже было осуществено и в Европе — и положило начало всемирной славе композитора.

Гражданство США получил 27 апреля 1931 года, 30 июля 1931 года женился на Дороти Эдлоу. В 1932 году получил ангажемент в качестве приглашенного дирижёра в Филармоническом оркестре Лос-Анджелеса, летом 1933 — приглашение в «Голливуд-боул».

Дружил с Львом Терменом, был знаком с Иосифом Шиллингером. Совершил в 1941—1942 годах поездку по странам Южной Америки, читая лекции, давая концерты и отбирая симфонические партитуры для собрания Эдвина Эдлера Флайшера в Публичной библиотеке Филадельфии (привез 650 партитур).

В 1937 году вышла книга Н. Слонимского «Music since 1900» («Музыка с 1900 года»).

«Лексикон музыкальных инвектив» 
В 1953 Слонимский опубликовал свой знаменитый «Лексикон музыкальных инвектив» («Lexicon of musical invective»), в который вошло множество критических текстов из газетных и журнальных публикаций, а также из научных монографий. «Сверхзадачей» книги было продемонстрировать аналогию между неприятием публикой новаторской музыки XX века (особенно 12-тоновой музыки нововенцев и И. Ф. Стравинского) и подобным же неприятием признанных ныне в качестве шедевров композиторских сочинений предшествующих веков.

Среди моих любимых находок был отзыв о сольном лондонском концерте Шопена в 1841 году, в котором его музыка характеризовалась как «разностильные поверхностные излияния и вымученное неблагозвучие». Выражалось также удивление тем, что «обворожительная искусительница Жорж Санд готова растрачивать свою сказочную жизнь с таким ничтожеством в искусстве, как Шопен».

Бостонский критик У. Ф. Эпторп представил следующий анализ Патетической симфонии Чайковского:
Это произведение проходит сквозь все сточные канавы и канализационные трубы человеческого отчаяния. Оно настолько грязно, насколько это вообще возможно для музыки. В отвратительной второй теме нам, похоже, хотят поведать о том, как старик-импотент вспоминает о своем мальчишеском увлечении. В финале мы встречаем полупаралитика с затуманенным взором, а торжественную завершающую эпитафию тромбонов можно было бы начать так: «Здесь продолжается гниение…»

Музыкально-теоретические находки 

Среди музыкально-теоретических достижений Слонимского — так называемый «гроссмуттераккорд». До этого австрийский композитор и теоретик Ф. Г. Кляйн вывел «муттераккорд» — аккорд из 12-ти разных звуков, отстоящих друг от друга на 11 различных интервалов. Некоторое время считалось, что он уникален. Слонимскому удалось доказать не-уникальность такого аккорда, а также построить уже уникальный вариант подобного аккорда, но с дополнительным условием: интервалы в нём расположены по принципу симметрии интервальной обратимости — с тритоном (то есть самообратимым интервалом) в центре.

В 1947 году из печати вышел «Thesaurus of Scales and Melodic Patterns» («Тезаурус гамм и мелодических оборотов»). Отклики академических музыкантов были многочисленными, но разнонаправленными.

Самый … замечательный отклик пришел от Шёнберга (на английском): «Я просмотрел всю книгу и с большим интересом обнаружил, что Вы, по всей вероятности, рассмотрели все возможные последовательности тонов. Это восхитительное достижение умственной гимнастики. Но как композитор я должен верить во вдохновение, а не в механику».

Однако многих музыкантов младшего поколения таблица необычных гамм вдохновила, по их собственным признаниям, на поиски. Это касалось и джаз-авангардистов, и рок-музыкантов, и композиторов-минималистов (примерами могут служить Джон Колтрейн, Фрэнк Заппа, Джон Адамс). Позже, в 1981 году, Слонимский выступил на рок-концерте совместно с Ф. Заппой.

Публицистика, преподавание, составление словарей 
Слонимский читал публичные лекции о современной музыке, писал газетные заметки и рецензии, делал эквиритмические переводы на английский язык русских романсов (для трехтомника вокальной музыки от Глинки до Шостаковича), выполнил перевод мемуаров композитора Александра Гречанинова (жившего в США, но не владевшего английским), помогал с переводом во время американской поездки Дмитрия Шостаковича, Дмитрия Кабалевского и Тихона Хренникова в 1959 году. Также преподавал русский язык в Гарвардском университете (1945—1947), читал историю музыки в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (1964—1967, позже в 1985/86 учебном году).

С 1939 года Слонимский, обладавший энциклопедическим кругозором, знанием нескольких языков и феноменальной памятью, значительную часть времени посвящал труду лексикографа (составителя и редактора словарей). Сам он называл себя «диаскеуастом»:
Это слово попалось мне в кроссворде. Как и все ученые слова, оно состоит из частей греческого происхождения: «dia» означает «сквозь», «skeuazein» — «подготавливать». Таким образом, diaskeuast — это человек, который подготавливает, редактор, исследователь, составитель словарей, лексикограф.

В 1939 году Слонимский стал соавтором и помощником редактора «The International Cyclopedia of Music and Musicians» («Международной энциклопедии музыки и музыкантов»). В 1950 году писал статьи об американских композиторах для пятого издания «Grove Dictionary of Music and Musicians» («Музыкального словаря Гроува»), а позже стал главным редактором «Baker’s Biographical Dictionary of Musicians» («Бейкеровского биографического словаря музыкантов») — под его редакцией вышло в 1958 году пятое, пересмотренное, издание престижного Бейкеровского биографического словаря музыкантов. Эту должность Слонимский занимал до 1992 года — таким образом, под его редакцией вышли дополнения 1971 года, а также шестое (1978) и седьмое (1984) издания.

Слонимский приобрёл особую популярность в США в 1956 году, когда принял участие в телевизионном шоу «Большой сюрприз» (подобие игр «О, счастливчик» и «Как украсть миллион»). Поднявшись до предпоследнего вопроса и выиграв сумму в 30 000 долларов, он отказался бороться за максимальный выигрыш (100 000 долларов), однако согласился ответить на 7 вопросов последнего тура «просто так, ради удовольствия» — и ответил правильно на все. Позже, в 1970-х — 1980-х годах, Слонимский неоднократно участвовал в музыкальных радио- и телепередачах.

После смерти жены в 1964 году Слонимский переехал в Уэствуд-Вилледж, штат Калифорния. Здесь он преподавал в университете, общался со многими музыкантами, в частности, с композиторами Джоном Кейджем и Ла Монте Янгом.

Посещения СССР и России. Последние годы 
Слонимский неоднократно посещал СССР. В 1935 году в качестве туриста приезжал в Ленинград, где встречался с братьями, Михаилом и Александром. в 1962 году Госдепартамент США направил Слонимского в СССР и Восточную Европу в рамках программы культурного обмена (в СССР посетил Москву, Ленинград, Киев, Тбилиси, Ереван, Баку, общаясь с Сергеем Слонимским, Арамом Хачатуряном, Игорем Блажковым, Отаром Тактакишвили, Андреем Баланчивадзе, Фикретом Амировым, также побывал в Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Югославии, Болгарии, Греции и Израиле; в Варшаве встречался с двоюродным братом Антонием, в Праге — с композитором Алоисом Хабой). Позже Слонимский бывал в СССР и в России неоднократно.

…я был удостоен чести произнести речь в московском Колонном зале на открытии советского музыкального фестиваля 1978 года и оказался первым негражданином России, которого пригласили на эту роль. Я был поражен, когда выступавший с основным докладом упомянул, что в Международную энциклопедию музыки и музыкантов я включил сто четырнадцать биографий советских композиторов. Они и в самом деле вели счет этим статьям!

Слонимский, в частности, выступал с лекцией и на Международном фестивале современной музыке 1988 года в Ленинграде. В последний раз Слонимский посетил город своего детства в 1992 году, отметив здесь девяносто восьмой день рождения. Эта поездка стала одним из эпизодов телевизионного документального фильма о Слонимском, который был показан 27 апреля 1994 года, в его сто первый день рождения.

Свои последние годы Слонимский, проведший «первые сто лет жизни» в добром здравии, называл «возрастом абсурда»:
Изгоняя ужасные, как привидения, цифры возраста, я стал вести свой личный обратный отсчет. Вместо того чтобы приближаться к ста годам, я решил, что сейчас мне семь лет. В следующем году, diabolo volente, будет шесть, в 1994 году — ноль. На этой светлой ноте я и завершаю своё печальное «вскрытие».
Лос-Анджелес, сентябрь 1987 г.

Николас Слонимский скончался в Рождество 1995 года в Лос-Анджелесе, в возрасте 101 года.

Основным автобиографическим трудом Слонимского стала книга «Perfect pitch: A life story» (1988; во 2-м издании, 2002, «Perfect pitch, an autobiography») — «Абсолютный слух. История жизни».

Музыкальные произведения

Фортепиано 
 Minitudes (Минитюды) для фортепиано,
 Variations on a Kindergarten Tune для фортепиано,
 Yellowstone Park Suite для фортепиано,
 Russian Nocturne (Русский ноктюрн) для фортепиано,
 Two Etudes (Два этюда) для фортепиано,
 Silhouettes Iberiennes (Иберийские силуэты) для фортепиано,
 Russian Prelude (Русская прелюдия) для фортепиано,
 Modinha (Russo-Brasileira) для фортепиано,
 Variations on a Brazilian Tune (My Toy Balloon) для фортепиано,
 Studies in Black and White для фортепиано.

Камерно-инструментальная музыка 
 Muss Perpetuo для скрипки и фортепиано,
 Suite (Сюита) для виолончели и рояля (1951),
 Piccolo Divertimento (Маленький дивертисмент, вар: Маленькое развлечение) для камерного ансамбля (флейта, гобой, кларнет и расширенные ударные) — юмористическая пьеса (1941/1983) с мяуканьем кошки и стуком пишущей машинки.

Вокальная музыка 
 Five Advertising Songs (Пять рекламных песенок) для голоса и фортепиано, со словами из объявлений в газете «Saturday Evening Post»,
 Gravestones at Hancock, New Hampshire (1945) для голоса и фортепиано,
 A Very Great Musician (текст T. Marziale),
 I Owe a Debt to A Monkey (A Humorous Encore Song) на слова Kathleen Lamb.

Книги 
 Слонимский Н. Абсолютный слух: История жизни / Пер. Н. Кострубиной и В. Банкевича. Примеч. О. Рудневой, В. Банкевича и А. Вульфсона. — СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2006. (Перевод выполнен по 1-му изданию, с дополнениями из 2-го изд.)
 Perfect pitch: A life story. Oxford; New York: Oxford University Press, [1988]; 2-е, дополненное, издание: Perfect pitch, an Autobiography. Schirmer Trade Books, [2002],
 Nicolas Slonimsky, Electra Yourke. The Listener’s Companion: Great Composers and Their Works,
 Slonimsky’s Book of Musical Anecdotes (иллюстратор Robert Bonotto),
 Lexicon of Musical Invective: Critical Assaults on Composers Since Beethoven’s Time,
 Thesaurus of Scales and Melodic Patterns,
 Writings on Music (в 4 томах): Early Articles for the Boston Evening Transcript, Russian and Soviet Music and Composers, Music of the Modern Era, Slonimskyana,
 Baker’s Biographical Dictionary of Musicians,
 Baker’s Dictionary of Music,
 Baker’s Biographical Dictionary of 20th Century Classical Musicians,
 The Portable Baker’s Biographical Dictionary of Musicians,
 Webster’s New World Dictionary of Music,
 Music Since 1900,
 Nicolas Slonimsky: The First Hundred Years,
 A Thing or Two About Music,
 Lectionary of Music,
 The Road to Music,
 Music of Latin America.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Николая Слонимского
 Ольга Манулкина. Умер Николай Слонимский: Он мог извлечь квадратный корень из симфонии Бетховена. Газета «Коммерсантъ», № 10 (968), 27.01.1996.

Столетние долгожители
Авторы энциклопедий и словарей
Долгожители США